Калачівська вулиця — назва вулиць в населених пунктах України та Росії.

Калачівська вулиця — вулиця в Києві.

Калачівська вулиця — вулиця у Волгограді.

Вулиці